Brotherhood ou The Brotherhood (« (la) fraternité », en français) peut faire référence à :

Cinéma 

 , film danois de Nicolo Donato sorti en 2009 ;
 , film américain de Will Canon sorti en 2010 ;
 Les Frères siciliens (The Brotherhood), film dramatique américain de Martin Ritt sorti en 1968 ;
 , film d'horreur homoérotique de David DeCoteau sorti en 2001 ;
 , film dramatique de Noel Clarke sorti en 2016 ;
Brotherwood, court-métrage réalisé par Meryam Joobeur et Maria Gracia Turgeon sorti en 2018.

Télévision

Épisode 

 , titre original de La Communauté des quinze,  de la  saison de Stargate Atlantis.

Série télévisée 

 , adaptation en animation du manga Fullmetal Alchemist sortie en 2009 diffusée du  au  ;
 , titre alternatif de , série télévisée britannique diffusée du  au  ;
 , série télévisée américaine diffusée du  au  sur  ;
 , série télévisée singapouro-chinoise diffusée en 2002 ;
 Brotherhood, sitcom britannique diffusée en 2015.

Musique

Groupe 

 , groupe de hip hop britannique des années 1990.

Album 

 , album de  sorti le  ;
 , album des  ;
 , quatrième album du groupe  sorti le  ;
 , album des  sorti le  ;
 , troisième album du groupe  sorti le  ;
 , album de  sorti le  ;
 , seconde compilation du groupe  sorti le .

Jeux vidéo 
 Assassin's Creed: Brotherhood, la suite du deuxième épisode d'Assassin's Creed